Austreberthe steht für:
 Austreberta (Heilige), deutsche Bezeichnung für die französische Geistliche
 Austreberthe (Fluss), Fluss in Frankreich, Zufluss der Seine
 Austreberthe-Brücke, Historisches Eisenbahnviadukt über den Fluss Austreberthe

Siehe auch
 Sainte-Austreberthe